Ву́лиця Попо́ва — вулиця у різних населених пунктах України. Може бути названа на честь російського винахідника О. С. Попова, українського космонавта Л. І. Попова або радянського генерала М. М. Попова.

 Вулиця Попова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Космонавта Попова — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Генерала Попова — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Попова — вулиця в місті Чернігів.

 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Людмирської діви у місті Володимир.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Здолбунів.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Василя Барки у місті Ізюм.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Рушникова у місті Кам'янське.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Конотопської битви у місті Луцьк.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Богдана Ступки у місті Марганець.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Івана Дзюби у місті Ніжин.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці О. Цинкаловського у місті Нововолинськ.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Смерекова у місті Павлоград.
 Вулиця Попова — колишня назва Гончарної вулиці в місті Полонне.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Олексія Алмазова у місті Суми.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці Небесної Сотні в місті Тальне.
 Вулиця Попова — колишня назва вулиці І.Сікорського у місті Шпола.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей